Lele oder Lélé steht für:

 Lele (Sänger) (* 1996), italienischer Popsänger
 Lele (Volk), eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo

Geografische Objekte:
 Lélé (Fluss), Fluss in Kamerun
 Lélé (Kamerun), Stadt in der Region Sud, Kamerun
 Lele (Togo), Dorf in der Präfektur Bassar, Togo
 Lele (Nepal), Stadt im Distrikt Lalitpur, Nepal
 der ungarische Name des Dorfes Lelei in der rumänischen Gemeinde Hodod

Sprachen:
 Lele (Bantusprache), eine Sprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Lele (Mande-Sprache), eine Sprache in Guinea
 Lele (tschadische Sprache), eine osttschadische Sprache

Lele ist der Familienname folgender Personen:
 Ákos Lele (* 1988), ungarischer Handballspieler
 Boniface Lele (1947–2014), kenianischer Geistlicher, Erzbischof von Mombasa
 Lailatou Amadou Lele (* 1983), nigrische Taekwondoin

LELE steht für:
 Litho etch, litho etch, siehe Mehrfachstrukturierung #Doppelbelichtung und Doppelätzung

Siehe auch:
 Lehle
 Lelle

Abkürzung